HYBRID UNIVERSE – piąty album japońskiej piosenkarki Nany Mizuki, wydany 3 maja 2006. Utwór Zankō no Gaia został wykorzystany jako ending programu Selection X stacji TV Asahi. Album osiągnął 3 pozycję w rankingu Oricon, sprzedał się w nakładzie  egzemplarzy.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil albumu na Oricon 
 Profil albumu na King Records 

Albumy Nany Mizuki
Albumy muzyczne wydane w roku 2006